Cordillera Volcánica ist der Name mehrerer vulkanischer Gebirgsketten:

 Cordillera Volcánica (Peru)
 Sierra Volcánica Transversal (Mexiko)
 Cordillera Volcánica (Zentralamerika)